Jacob  eller Jakob Jensen er navnet på flere personer:

 Jacob Jensen (1819-1882) (1819-1882) – en dansk lærer og folketingsmedlem for Venstre
 Jakob Jensen (1858-1942) – en dansk socialdemokratisk politiker, borgmester i Aarhus
 Jakob Jensen (1888-1971) (1888-1971) – en dansk sagfører og borgmester i Nykøbing Sjælland
 Jacob Jensen (direktør) (1896-1963) – en dansk direktør og revisor
 Jacob Jensen (designer) (1926-2015) – en dansk designer
 Jacob Jensen (født 1973) (født 1973) – et dansk folketingsmedlem for Venstre